Verdoorn se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Frans Verdoorn
 Inez Clare Verdoorn